Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Capitale-Nationale

Baie-Saint-Paul

Baie-Sainte-Catherine

Beaupré

Boischatel

Cap-Santé

Château-Richer

Clermont

Deschambault-Grondines

Donnacona

Fossambault-sur-le-Lac

L'Ancienne-Lorette 

Élection partielle au poste de maire le .
Organisée en raison du décès du maire Émile Loranger, maire de 1983 à 2002 et depuis 2005, dans la nuit du 1 au 2 avril 2020.
Intérim assurée par la Sylvie Papillon, conseillère du district Saint-Jean-Baptiste (5), à titre de mairesse-suppléante.
Élection de Gaétan Pageau au poste de maire. Pageau est le fils de Marcel Pageau, maire de L'Ancienne-Lorette pendant 15 ans (1968-1983).

L'Ange-Gardien

L'Isle-aux-Coudres

La Malbaie 

Élection partielle au poste de conseiller du district #3 le .
 Organisée en raison de la démission du conseiller Jacques Tremblay.

Lac-Beauport 

 Élection par acclamation de Lorne Trudel au poste de conseiller #6 le .
 Organisée en raison de la démission du conseiller François Girard pour des raisons de changements professionnels susceptible de causer un conflit d'intérêt.

Lac-Delage

Lac-Saint-Joseph

Lac-Sergent

Les Éboulements 
La campagne dans cette ville a fait les manchettes, puisque les deux candidats à la mairie portent le même nom, Pierre Tremblay.

Neuville

Notre-Dame-des-Monts

Petite-Rivière-Saint-François

Pont-Rouge

Portneuf

Québec

Rivière-à-Pierre

Saint-Aimé-des-Lacs

Saint-Alban

Saint-Augustin-de-Desmaures

Saint-Basile

Saint-Casimir

Saint-Ferréol-les-Neiges

Saint-François-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Gabriel-de-Valcartier

Saint-Gilbert

Saint-Hilarion

Saint-Irénée

Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Joachim

Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Léonard-de-Portneuf

Saint-Marc-des-Carrières 

Élection partielle au poste de maire
Organisée en raison de la démission du maire Guy Denis le  en raison d'un désaccord sur l'adoption du budget 2020.
Élection par acclamation de Maryon Leclerc au poste de maire le .

Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Raymond

Saint-Siméon

Saint-Thuribe

Saint-Tite-des-Caps

Saint-Ubalde

Saint-Urbain

Sainte-Anne-de-Beaupré

Sainte-Brigitte-de-Laval

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Sainte-Christine-d'Auvergne

Sainte-Famille

Sainte-Pétronille

Shannon

Stoneham-et-Tewkesbury

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Capitale-Nationale
 Résultat